W Rumunii
 Dedulești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Morărești
 Dedulești – wieś w okręgu Braiła, w gminie Mircea Vodă
 Dedulești – wieś w okręgu Buzău, w gminie Topliceni